NGC 7783A
NGC 7783B
NGC 7783C
NGC 7783D